Marsilly (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Marsilly (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes